Jin-čou může být

 Jin-čou (Če-ťiang) – městský obvod v provincii Če-ťiang
 Jin-čou (Liao-ning) – městský obvod v provincii Liao-ning